Miejscowości we Francji:
 Colombey-les-Belles
 Colombey-les-Deux-Églises